«Зени́т» — станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая» и находится на западном берегу Крестовского острова, рядом с футбольным стадионом, одна из двух станций острова. Станция была открыта 26 мая 2018 года под названием «Новокресто́вская» и стала первой станцией метро в Санкт-Петербурге, которая располагается непосредственно на берегу Невской губы. Первоначальное название станции было связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. 14 августа 2020 года станция получила своё текущее название на основании рекомендательного решения Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, которое было вынесено 10 июля 2020 года через несколько дней после завоевания местным футбольным клубом «Зенит» титула чемпиона России в год 95-летия клуба. Стала первой в Петербургском метрополитене станцией, переименованной в XXI столетии. Повторное открытие станции состоялось 10 июня 2021 года.

C 1 октября 2021 года по 1 января 2022 года станция работала только по выходным и праздничным дням (вестибюль № 2), а также в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» (оба вестибюля).

С 1 января 2022 года по 28 февраля 2022 года станция работала исключительно в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» (вестибюль № 2); вестибюль № 1 закрыт до особого распоряжения.

С 28 февраля 2022 года станция вновь начала работать во все дни недели (вестибюль № 2). Вестибюль № 1 по-прежнему открывается только в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена».

Подземные сооружения 
«Зенит» — колонная многопролётная станция мелкого заложения. Имеет подземный вестибюль. На станции установлены траволаторы, эскалаторы и два лифта для маломобильных групп населения. Платформы отделены от путей платформенными раздвижными дверьми. Выход пассажиров осуществляется на правую сторону, как и на остальных станциях метрополитена с береговыми платформами.

Облицовка стен и круглых колонн — панели из металлокерамики и нержавеющей стали. Фризовые участки стен станции — композиции из прямоугольных металлокерамических кассет.
Они выкрашены в сине-бело-голубые тона, а краски нанесены на каждую плитку необычным методом, изображающим пенящиеся волны Финского залива, на берегу которого расположена станция.

Подшивные потолки станции выполнены из алюминиевых и стальных панелей белого и серебристого цвета типа Hunter Douglas. Балки над кассовыми залами вестибюлей облицованы с применением материалов с зеркальными поверхностями.

Полы станции — полированный гранит серых и коричневых тонов. По краям платформ проложены полосы из бучардированого гранита. Возле эскалаторов на каждой платформе расположены скамьи для пассажиров.

Некоторые проходы между колоннами, расположенными ближе к стенам, невозможны из-за того, что там располагаются несколько картин, на которых изображены разные участки побережья Финского залива в разные времена года и в разную погоду.

Свет, исходящий от ламп, падает на зал через специально выпиленные для этого в потолке длинные «молнии».

После переименования станции было заявлено, что станция получит новое оформление — в корпоративных цветах футбольного клуба «Зенит».

Станции «Зенит» и «Беговая» соединены между собой непосредственно двухпутным тоннелем, диаметром 10,3 метра. В сторону «Приморской» бо́льшая часть перегона также двухпутный тоннель, который разделяется на два классических однопутных.

Около северного входа на станцию размещается пластиковый футбольный мяч, установленный в память о чемпионате мира по футболу 2018 года.

Южный выход работает только в периоды проведения футбольных матчей на близлежащем стадионе «Газпром Арена».

Со 2 апреля 2020 года по 10 июня 2021 года станция была закрыта, сначала из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, а с июля 2020 года закрытие плавно перетекло в ремонт. В ходе ремонта изменилось оформление подземных залов станции — с июня 2021 года она оформлена в стиле футбольного клуба «Зенит».

Переименование 
В марте 2019 года гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выступил с идеей переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит».

В ноябре 2019 года Смольный провёл опрос о переименовании станции в «Зенит».

В декабре 2019 года на заседании Топонимической комиссии большинством голосов было принято решение отклонить предложение о переименовании станции в «Зенит», председатель комитета по культуре Константин Сухенко отложил вопрос, чтобы более тщательно изучить мнение горожан и повторно вынести вопрос на заседание.

10 июля 2020 года Топонимической комиссией Санкт-Петербурга принято решение переименовать станцию «Новокрестовская» в «Зенит». Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» пообещал, что клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. По итогам заседания комитет по культуре Правительства Санкт-Петербурга подготовил проект постановления о переименовании станции в «Зенит», но юридический комитет администрации губернатора Санкт-Петербурга отказался его визировать. 14 августа 2020 года Росреестр согласился внести изменение в технический паспорт объекта недвижимости на основании рекомендательного решения Топонимической комиссии.

Проектирование 
В январе — марте 2013 года в средствах массовой информации Санкт-Петербурга появились сообщения, что на совещаниях под руководством губернатора города Георгия Полтавченко в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году было принято решение о приоритетности строительства продолжения Невско-Василеостровской линии.

20 июня 2013 года Правительство Российской Федерации приняло постановление № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», согласно которому станцию утвердили к постройке к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, на что из федерального бюджета были выделены средства.

В ноябре 2014 года комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на первый этап строительства продолжения третьей линии метро от «Приморской» до «Беговой» с промежуточной станцией «Новокрестовская». Победителем конкурса стала компания «Метрострой».

Строительство 

В 2014 году началась отсыпка грунта на территории Крестовской отмели Невской губы для последующего строительства на этой земле станции метро и комплекса эстакад Западного скоростного диаметра. В январе 2015 года были начаты работы непосредственно на строительной площадке станции.

К февралю 2017 года было пройдено 3200 метров тоннеля, щит начал движение от будущей «Новокрестовской» к «Приморской». 25 августа 2017 года щит «Надежда» завершил проходку двухпутного участка третьей линии от будущей станции «Беговая» до «Приморской». С 3 апреля 2018 станция подключена к постоянной системе энергоснабжения.

23 апреля 2018 года по перегону Приморская — Новокрестовская — Беговая проехал первый пробный поезд. 27 апреля 2018 года в изначальный плановый день открытия станции сроки открытия и сдачи в эксплуатацию были перенесены на 13 мая 2018 года. Ожидалось (в частности, со слов вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина), что станция примет пассажиров в тестовом режиме уже 29 апреля, к матчу Зенит — ЦСКА, однако в назначенный день станции оказались не готовы.

13 мая 2018 года в 10:07 со станции «Приморская» на «Новокрестовскую» отправился первый поезд с пассажирами (при этом станция метро «Беговая», где производился оборот поездов, для пассажиров была закрыта). В 19:00 тестовый режим работы станции был завершён. Дата тестирования новой станции метро была выбрана не случайно: в этот день на открытом годом ранее стадионе «Санкт-Петербург» прошёл матч заключительного 30 тура чемпионата России по футболу 2017/2018 «Зенит» — «СКА-Хабаровск», в ходе которого проверялась готовность к проведению матчей чемпионата мира по футболу.

16 мая 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев осмотрел станцию.

Накануне празднования Дня города — 26 мая «Новокрестовская» была открыта. Для пассажиров станция открылась в 21:00 того же дня.

Проблемы пассажиропотока 
Станция «Новокрестовская» являлась важной частью инфраструктуры, необходимой для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге, её пропускная способность составила 30—35 тысяч пассажиров в час. Жилых кварталов вокруг станции нет. Маршруты наземного общественного транспорта в районе станции не проходят.

В день тестирования 13 мая 2018 года (10:00 — 19:00) станцией воспользовались более 17,5 тыс. пассажиров.

Перспективы 
После 2030 года планируется продление четвёртой линии от «Горного института» до «Новокрестовской-2» с устройством пересадки на станцию «Зенит». Таким образом, линии 3 и 4 Петербургского метрополитена станут первыми, имеющими более одного совместного пересадочного узла (существующий узел — «Площадь Александра Невского» — действует с 1985 года).

Интересные факты 
Единственная станция Петербургского метрополитена, имеющая лифты для маломобильных групп населения.

Стала первой в Петербургском метрополитене станцией, переименованной в XXI столетии.

Проблемы и противоречия классификации типа станции 
Несмотря на то что конструктивно «Зенит» не относится к станциям закрытого типа — стеклянная стена, к проёмам которой прикреплены автоматические станционные двери, не является несущей конструкцией (или честью конструкции станции) — один из главных критериев, определяющий данную категорию, Правила технической эксплуатации (ПТЭ) метрополитенов Российской Федерации — один из трёх (помимо них — Инструкция по сигнализации (ИСИ) и Инструкция по движению поездов и маневровой работе (ИДП)) главных документов, руководящих работой и в котором указаны все существующие и положенные нормативы, никак не разделяет эти категории. Также «Зенит» относит к станциям закрытого типа институт «Ленметрогипротранс», занимающийся проектированием метрополитенов. Магистр кафедры систем автоматического управления и контроля факультета интеллектуальных технических систем Национального исследовательского института и Московского университета электронной техники города Зеленограда Касатов В. М. в электронной библиотеке «КиберЛенинка» упоминает предназначение станций закрытого типа для безопасности пассажиров, что расходится с одной из исконных причин появления станций закрытого типа — финансовая экономия и быстрота в сооружении, поскольку они строились в период действия закона Н. С. Хрущёва «Об устранении архитектурных излишеств в проектировании и строительстве». «Зенит» не упоминается как станция закрытого типа на сайте тематического поезда «Эпохи метро».

Галерея

См. также 
 Список станций Петербургского метрополитена

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 «Новокрестовская-1»  на metro.vpeterburge.ru
 «Новокрестовская»  на rosmetrostroy.ru
 Станция метро «Новокрестовская» в Петербурге  на undergroundexpert.info
 Станция Новокрестовская НВЛ. Новое метро к FIFA 2018 
 Репортаж о «Новокрестовской» от интернет-газеты «The Village» 
 Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге 

Невско-Василеостровская линия
Станции Петербургского метрополитена
Крестовский остров (Санкт-Петербург)
Здания и сооружения, построенные в 2018 году в Санкт-Петербурге
Станции метрополитена, построенные в 2018 году
Колонные станции мелкого заложения
Станции метрополитена с правосторонними платформами
Станции метро, названные в честь футбольных клубов
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2018 году в России